Movilización estudiantil en Chile, se refiere a ciclos y procesos de manifestaciones sociales llevadas a cabo por estudiantes en torno a exigir cambios y/o mejoras en la educación chilena y otros aspectos de la sociedad durante los siglos XX y XXI.

Siglo XX 

 Reforma universitaria de Chile (1920-1981).
 Paro de Federici (1987).
La ciclos de protestas estudiantiles 1990 - 1997

Siglo XXI 
 La movilización estudiantil en Chile de 2001 (o Mochilazo).
La movilización estudiantil en Chile de 2002.
 La movilización estudiantil en Chile de 2005.
 La movilización estudiantil en Chile de 2006 (o Revolución pingüina).
 La movilización estudiantil en Chile de 2008.
 La movilización estudiantil en Chile de 2011.
 La movilización estudiantil en Chile de 2012.
 La movilización estudiantil en Chile de 2015.
 La movilización estudiantil en Chile de 2016.
 La movilización estudiantil feminista en Chile de 2018.
 El estallido social de 2019 empezó como movilización estudiantil.
 La movilización estudiantil en Chile de 2022. 

Manifestaciones y protestas estudiantiles en Chile